

Pessoas 
 Tracy Austin
 Tracy Brookshaw
 Tracy Caldwell
 Tracy Chapman

Localidades 
 Tracy (Califórnia)
 Tracy (Minnesota)
 Tracy (Missouri)

Outros 
 Dick Tracy

Desambiguação